Andrew Oikonomou – maratoneta greco
 Marios Oikonomou – calciatore greco
 Michalīs Oikonomou – ex calciatore cipriota
 Nikos Oikonomou – ex cestista e allenatore di pallacanestro greco
 Vaggelīs Oikonomou – calciatore greco